Palmer Davis é uma atriz norte-americana, mais conhecida por interpretar Margaret Finn, no seriado CSI: Crime Scene Investigation.

Ligações externas 
Palmer Davis no IMDb 

Atores dos Estados Unidos